Села:
 Червоний Маяк — колишня назва села Маяк (Дніпропетровська область, Солонянський район)
 Червоний Маяк — колишня назва села Овчарівка (Чернігівська область, Менський район)

Селище:
 Червоний Маяк — Херсонська область, Бериславський район

Могильник та городище
 Червоний Маяк — неолітичний могильник та пізньоскіфське городище, с-ще Червоний Маяк, Бериславський район, Херсонська область